IR-22 bezeichnet:

 Markazi, ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig bis zum 24. November 2020)
 Hormozgan, ISO-3166-2-Code der iranischen Provinz (gültig seit dem 24. November 2020)

IR22